

Physique
 Un quantum est un concept de physique.

Neurosciences
 Dans les neurosciences, un quantum désigne le courant post-synaptique minimal. Cependant, les courants observés semblent être des multiples de cette valeur quantique (voir synapse).

Fiction
 Quantum est un personnage de comics que l'univers Marvel.
 Quantum est le titre du cinquième tome de la série de bande dessinée Alvin Norge.
 Quantum est une organisation criminelle fictive de la série de films James Bond.
 Quantum (A Quantum Murder) est le second roman de Peter F. Hamilton dans lequel Greg Mandel doit élucider le meurtre du docteur Edward Kitchener, un spécialiste de la physique quantique.

Droit
En responsabilité civile, le quantum  des dommages réfère à l'évaluation quantitative des dommages-intérêts par le juge à l'issue d'une poursuite civile (voir aussi dommages-intérêts en droit français).
 En droit pénal français, le quantum d'une peine désigne le montant de l'amende ou la durée de la peine privative de liberté ou des peines privatives ou restrictives de droit. On parle ainsi du quantum de peine pour parler de la durée d'une peine privative de liberté, en matière correctionnelle ou criminelle.
En droit fiscal français, le terme quantum est utilisé pour désigner le montant des impositions qui sont contestées devant l'administration ou devant le juge de l'impôt.

Voir aussi
 Code Quantum, une série télévisée américaine ;
 Quantum Leap, une série télévisée américaine reboot de la série ci-dessus ;
 Quantum of Solace, un film de la série James Bond ;
 007: Quantum of Solace, un jeu vidéo ;
 Quantum Conundrum, un jeu vidéo ;
 Quantum GIS, un système d'information géographique ;
 First Quantum Minerals, une société de mines et métaux de Vancouver ;
 Classical and Quantum Gravity, une revue de physique ;
 Quantum Corporation, un producteur de périphériques de stockage de données ;
 Quantum Air, une compagnie aérienne espagnole ;
 Firefox Quantum, un navigateur internet, du nom du moteur de rendu Quantum basé sur Servo.